Fairmount kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Fairmount (Georgia) - stad (city) in Georgia
 Fairmount (Illinois) - dorp in Illinois
 Fairmount (Indiana) - plaats (town) in In diana
 Fairmount (Maryland) - censusplaats in Maryland
 Fairmount (New York) 
 Fairmount (North Dakota) - stad in North Dakota
 Fairmount (Tennessee) - censusplaats in Tennessee